Pyu jezik može biti:
Pyu (kwomtari-baibai jezik), papuanki jezik.
Pyu (tibetsko-burmanski jezik), jezik iz Mjanmara.